Chandamour est une marque commerciale du secteur agroalimentaire appartenant à la SA Laiterie du Val d'Ancenis et désignant un fromage industriel de lait pasteurisé de vache. L'usine fromagère est située à Ancenis en Loire-Atlantique.

Fabrication 
Ce fromage est fabriqué avec des laits réfrigérés et mélangés.

Description 
C'est un fromage à croûte fleurie et à pâte molle. Il est de lait de vache.

Consommation

Vins recommandés 
 rouge léger
 rouge fruité
 blanc sec fruité

Saison 
Ce fromage est fabriqué toute l'année car provenant, pour partie, de cheptels bovins désaisonnés.

Notes et références 

Marque de fromage en France
Fromage de la Loire-Atlantique
Fromage industriel
Fromage au lait de vache
Fromage au lait pasteurisé
Fromage à pâte molle à croûte fleurie